Атрофанеура пандияна () — бабочка семейства парусников.

Описание 
Эндемик Южной Индии, населяет тропические леса на высоте от 300 до 900 метров над уровнем моря. Кормовое растение гусениц — Thottea siliquosa (Aristolochiaceae).

Замечания по охране 
Внесён в перечень чешуекрылых экспорт, реэкспорт и импорт которых регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Примечания

Литература 
 Collins, N.M. & Morris, M.G. (1985) Threatened Swallowtail Butterflies of the World. IUCN. ISBN 2-88032-603-6
 Evans, W.H. (1932) The Identification of Indian Butterflies. (2nd Ed), Bombay Natural History Society, Mumbai, India
 Gaonkar, Harish (1996) Butterflies of the Western Ghats, India (including Sri Lanka) — A Biodiversity Assessment of a threatened mountain system. Journal of the Bombay Natural History Society.
 Gay,Thomas; Kehimkar,Isaac & Punetha,J.C.(1992) Common Butterflies of India. WWF-India and Oxford University Press, Mumbai, India.
 Kunte,Krushnamegh (2005) Butterflies of Peninsular India. Universities Press.
 Wynter-Blyth, M.A. (1957) Butterflies of the Indian Region, Bombay Natural History Society, Mumbai, India.

Парусники
Животные, описанные в 1881 году
Насекомые Азии
Фауна Южной Азии
Приложения СИТЕС
Эндемики Индии